Die Saison 1992/93 der 1. Slovenská národná hokejová liga (kurz 1. SNHL; deutsch: 1. Slowakische Nationale Eishockeyliga) war die 24. und letzte Austragung der zweiten Eishockey-Spielklasse der Tschechoslowakei. Meister der Liga wurde der AC Nitra, der sich zusammen mit den Mannschaften auf den Plätzen zwei bis sechs für die neue erstklassige, rein slowakische Spielklasse, die Extraliga, qualifizierte. Die dahinter platzierten Teams wurden in die neu gegründete zweitklassige 1. hokejová liga SR eingeteilt. Weitere neue Teilnehmer für die zweite Spielklasse waren ZVL Skalica, Slovan Levoča, Chirana Piešťany und ZVL Žilina.

Tabelle 

 Das Spiel AC Nitra – VTJ Topoľčany musste während des zweiten Drittels aufgrund einer Explosion abgebrochen werden. Ein Wiederholungstermin wurde vereinbart, der aber letztlich nicht zustande kam.

Meisterkader des AC Nitra 
 Torhüter: Harvánek, Brňo, Hradecký
 Feldspieler: Dušan Milo, Peter Košťál, Miroslav Šmidriak, Skovajsa, Chromčo, Darula, Kukla, Bafrnec – Michal Beran, Ivan Hrtús, Kolečáni, Janček, Škvarka, M. Fleischer, Kostolanský, Martin Miklík, Pauček, Konc, Miroslav Štefanka, Dávid, Galo, Radovan Šípoš, Šafárik, Sakmar, Daniel Socha, Kopček, Lőrinc, Zeman
 Trainerstab: Jaroslav Jiřík, P. Letko

Literatur

Weblinks 
 1. SNHL 1992/1993 bei avlh.sweb.cz (PDF-Datei; 86 kB)

Eishockeysaison 1992/93